Jean Gallois peut désigner :
 Jean Gallois (1632-1707), écrivain français ;
 Jean Gallois (1929-2022), musicologue français.